Shepway (inglés por «camino de ovejas»)  puede referirse a:

 Shepway (Maidstone), Kent, Inglaterra
 El nombre anterior de Folkestone and Hythe, Kent, Inglaterra